Calcagnini peut faire référence à :

Patronyme 
 , famille
 Carlo Leopoldo Calcagnini (1679-1746), cardinal italien
 Celio Calcagnini (1479-1541)
 Francesco Calcagnini (vers 1405-1476), homme politique et littéraire italien
 Guido Calcagnini (1725-1807), cardinal italien

Autres